Евграф Иосифович Селива́нов (26 сентября 1911 года, село Баженово — 24 марта 1945 года, Польша) — штурман 43-го гвардейского штурмового авиационного полка (230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). Гвардии майор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 26 сентября 1911 года в селе Баженово в семье крестьянина.

С 8 лет жил в Омске. Окончил семь классов омской школы № 33. Русский. В 1928—1930 годах работал плотником в Суворовском зерносовхозе Восточно-Казахстанской области.

С 1930 года жил в городе Сталинске Кемеровская область, работал в прокатном цехе металлургического комбината.

В 1936 году окончил Ульяновскую авиационную школу пилотов. Работал лётчиком-инструктором в аэроклубах Ивановской области. В 1939 году окончил курсы усовершенствования командного состава в Москве. Работал командиром эскадрильи в аэроклубе города Прокопьевска, затем был переведён в Калугу.

С октября 1941 года воевал на Западном фронте (в должности командира авиаэскадрильи).

Штурман 43-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор Селиванов к марту 1945 года совершил 131 боевой вылет на самолёте Ил-2 на бомбардировку и штурмовку живой силы и техники противника.

Погиб 24 марта 1945 при выполнении боевого задания в районе Ненкау (под Данцигом, ныне село Jasień, гмина Чарна-Домбрувка, Бытувский повят, Поморское воеводство, Польша). Похоронен в городе Грауденц (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии майору Селиванову Евграфу Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (18.08.1945);
 орден Ленина (18.08.1945);
 два ордена Красного Знамени (29.07.1943; 19.02.1944, первоначально представлен к званию Героя Советского Союза);
 орден Александра Невского (01.08.1944);
 орден Отечественной войны 2-й степени (18.04.1943);
 орден Красной Звезды (22.03.1942);
 медали.

Память 
 Имя Героя присвоено улицам в городе Прокопьевске (Кемеровская область), посёлке Светлом Саргатского района.
 На доме, где жил Е. И. Селиванов, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Участники освобождения Могилёва
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Куявско-Поморском воеводстве
Персоналии:Новокузнецк
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов